Maria Isabella van Bourbon (1789-1848)
Maria Isabella van Bourbon (1817-1818)
Maria Isabella van Bourbon (1851-1931)

Zie ook
Isabella van Bourbon (doorverwijspagina)